Le  Grand Prix moto de France 2010 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 21 au  sur le circuit Bugatti. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

2010
Sport en France en mai 2010
France